Фінал Кубка Італії з футболу 2001 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 2000—2001, в яких зустрічались «Фіорентіна» і «Парма».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2001 у футболі
2001 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу